Chilavert bezeichnet:

 Chilavert (Buenos Aires), Ort in Argentinien

Chilavert ist der Familienname folgender Personen:

 José Luis Chilavert (* 1965), paraguayischer Fußballtorhüter
 Martiniano Chilavert (1798–1852), argentinischer Militär
 Rolando Chilavert (* 1961), paraguayischer Fußballspieler